Round and Round – singolo di Perry Como del 1957
 Round and Round – singolo dei Ratt del 1984
 Round & Round – singolo dei New Order del 1989
 Round and Round – singolo dei Gotthard del 2005
 Round & Round – singolo di Selena Gomez & the Scene del 2010
 Round and Round – singolo di Tinkara Kovač del 2014